Хвесик Андрій Єрмійович — директор приватного підприємства «Агропрогрес» (Харківська область), відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Хвесик Михайло Артемович (* 1955) — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії аграрних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Примітки 

Прізвища на -ик